Keiji Tamada (Chiba, 11 de Abril de 1980) é um futebolista japonês que atua como atacante. Defendeu por muitos anos a Seleção Japonesa. Atualmente, joga pelo V-Varen Nagasaki.

Carreira 
Keiji Tamada começou a carreira no Narashino High School.

Títulos 
 Japão
 Copa da Ásia: 2004

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Cerezo Osaka
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004